Łanięta peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Łanięta, village de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Łanięta, village de la voïvodie de Łódź
 Łanięta, gmina rurale du powiat de Kutno, où se trouve le village précédent qui lui donne son nom
 Łanięta, village de la voïvodie de Mazovie